Премия «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе — одна из премий, присуждается с 1976 года Французской академии кинематографических искусств и наук. Ниже представлены лауреаты этой премии.

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сезар» 
 

Сезар (кинопремия)